Râul Tătarca se poate referi la următoarele cursuri de apă

 Tătarca - afluent al râului Jijia, cunoscut și sub numele de râul Tamarca
 Tătarca - afluent al râului Cârlibaba